Joachim Friele kan syfta på: 

* Joachim Friele (1793–1881), norsk affärsman
 Joachim Friele (född 1823),  norsk zoolog